Финал 8-го Кубка Европы по лёгкой атлетике прошёл 15—16 августа 1981 года на стадионе «Максимир» в Загребе (Югославия). На старт вышли по 8 сильнейших сборных континента среди мужчин и женщин, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов. На протяжении двух дней участники боролись за командные очки в 20 мужских и 15 женских легкоатлетических дисциплинах.

Финал B состоялся 1—2 августа в греческих Афинах (мужчины) и итальянской Пескаре (женщины).

На турнире проходил отбор на Кубок мира 1981 года в Риме. Право представлять Европу заслужили по две лучшие команды, ГДР и СССР как у мужчин, так и у женщин.

18-летняя Антоанета Тодорова из Болгарии установила новый мировой рекорд в метании копья среди женщин — 71,88 м. Предыдущее достижение она превзошла почти на два метра.

Толкатель ядра Удо Байер и бегунья Марита Кох из ГДР одержали третьи подряд индивидуальные победы на Кубке Европы.

Предварительный раунд 
Соревнования предварительного раунда прошли 20—21 июня в люксембургском Эш-сюр-Альзетте (мужчины) и испанской Барселоне (женщины). В полуфинал выходили по три лучшие команды.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 4—5 июля в финском Хельсинки, французском Лилле и польской Варшаве у мужчин и в норвежском Будё, британском Эдинбурге и западногерманском Франкфурте у женщин. В финал A выходили по две лучшие команды за исключением хозяев (Югославии) и действующих победителей (ГДР у мужчин и женщин), которым место в решающем раунде было гарантировано. Третье и четвёртое место давали право участвовать в финале B.

Мужчины

Женщины

Финал B 
Финал B прошёл 1—2 августа в греческих Афинах (мужчины) и итальянской Пескаре (женщины). Победители соревнований получили оставшееся место в финале A. Ими стали Франция у мужчин и Польша у женщин.

Финал A

Командное первенство 
По традиции борьбу за победу вели команды ГДР и СССР, но если у женщин восточногерманские спортсменки закончили турнир с комфортным преимуществом, то мужчины выиграли пятый Кубок Европы (и четвёртый подряд) с разрывом всего в 3,5 очка.

Мужская команда Великобритании впервые стала призёром соревнований, заняв третье место.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Август 1981 года
Спорт в Югославии в 1981 году
Международные спортивные соревнования в Загребе
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Югославии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Хорватии
1981 год в лёгкой атлетике